Никола́й Алексе́евич Леви́цкий (27 декабря 1911 — 15 августа 1982) — советский кинорежиссёр и сценарист документального кино. Народный артист СССР (1982).

Биография 
Родился в деревне Никола-Пенье (ныне Грязовецкий район Вологодской области) в многодетной семье церковного певчего и крестьянки.

В 1936 году окончил Государственный институт кинематографии в Москве (мастерская С. М. Эйзенштейна).

К профессиональной деятельности приступил лишь после окончания срока военной службы, во время которой обучался в авиашколе. Работал ассистентом режиссёра на киностудиях «Ленфильм» и «Белгоскино» (ныне «Беларусьфильм»).

В начале войны был командиром рабочего отряда «Ленфильма». С 1942 года и до конца войны служил в войсковой разведке.

В мирной жизни творческую деятельность начал не сразу — был уполномоченным «Совэкспортфильма» в Индии, Голландии, в 1950—1953 годах — директор Ленинградской студии научно-популярных фильмов «Леннаучфильм».

С 1957 года — в научно-популярном и документальном кино. Режиссёр киностудии «Леннаучфильм». Им снято 36 фильмов самой разной тематики: искусствоведческие и литературоведческие; историко-революционные; ленты, посвящённые войне и прославленным деятелям отечественной культуры и искусства.

Член ВКП(б) с 1944 года, член Союза кинематографистов СССР.

Скончался 15 августа 1982 года в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище (участок № 38).

Фильмография

Режиссёр 

  — Зелёный шум
  — Живопись Нидерландов, Фландрии и Голландии
  — Искусство Италии
  — Пергамский алтарь
  — Сокровища мировой культуры
  — Французская скульптура
  — Русский камень
  — Выстрел «Авроры»
  — Индийская поэма Верещагина
  — Ленин в Смольном
  — Александр Ульянов
  — Вблизи России
  — Кровавое воскресенье
  — Широкая колея
  — Оружие сатиры
  — Во главе государства Советов
  — Великий обличитель
  — Крылом к крылу
  — Служу моему отечеству
  — Репин рисует Толстого
  — Фёдор Тютчев
  — Евгений Баратынский
  — Константин Батюшков

Сценарист 

  — Великий обличитель <small>(совместно с Л. Гориным)</small>
  — Распев (совместно с В. Матвеевой)</small>
  — Крылом к крылу
  — Служу моему отечеству <small>(совместно с Т. Непомнящим)
  — Репин рисует Толстого
  — Фёдор Тютчев
  — Евгений Баратынский
  — Фёдор Достоевский
  — Константин Батюшков

 Актёр 
  — Блокада — Молотов

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965);
 народный артист РСФСР (18 февраля 1974);
 народный артист СССР (6 апреля 1982);
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1968) — за документальные фильмы «Вблизи России» (1963), «Александр Ульянов» (1963), «Кровавое воскресенье» (1964), «Во главе государства Советов» (1967);
 орден Отечественной войны I степени (11 июня 1945);
 орден Отечественной войны II степени (2 сентября 1944);
 орден Красной Звезды (24 февраля 1944);
 орден «Знак Почёта»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «За оборону Ленинграда»;
 Ломоносовская премия (1965) — за фильм «Кровавое воскресенье» (1964);
 Ломоносовская премия (1973) — за фильм «Великий обличитель» (1971).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Блокада Ленинграда
Персоналии:Леннаучфильм
Персоналии:Беларусьфильм
Персоналии:Ленфильм
Директора киностудий
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище